

Cinema 
 Le Journal d'une femme de chambre – titolo originale del film francese del 1964 diretto da Luis Buñuel Il diario di una cameriera.
 Le journal d'une femme de chambre – film francese del 2011 diretto da Bruno François-Boucher.
 Journal d'une femme de chambre – film francese del 2015 diretto da Benoît Jacquot.

Letteratura 
Le Journal d'une femme de chambre – titolo originale del romanzo di Octave Mirbeau del 1900 Il diario di una cameriera.

Televisione 
 Le journal d'une femme de chambre – episodio del 1982 diretto da Jean-Marie Coldefy della serie televisiva Emmenez-moi au théâtre.

Pagine correlate 
Il diario di una cameriera (disambigua)